Rogers Cup 2018, właśc. Rogers Cup presented by National Bank 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2018 z cyklu Rogers Cup zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 6–12 sierpnia 2018 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 5 939 970 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
2018 w Kanadzie
US Open Series 2018